Heian Sandan  – terzo Kata dello stile Shotokan
 Sandan  – divinità pagana
 Sandan  – nome tedesco del Pokémon Sandshrew